Öztürk ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Vorname 

 Öztürk Karataş (* 1991), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Abdullah Öztürk (* 1989), türkischer Para-Tischtennisspieler
 Akın Öztürk (* 1952), türkischer General
 
 Alihan Öztürk (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Alim Öztürk (* 1992), niederländisch-türkischer Fußballspieler
 Alpaslan Öztürk (* 1993), belgisch-türkischer Fußballspieler
 Atacan Öztürk (* 1982), türkischer Fußballtorhüter
 Aykut Öztürk (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Bahadır Öztürk (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Bekir Öztürk (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Beyazıt Öztürk (* 1969), türkischer Showmaster und Entertainer
 Bora Öztürk (1955–1997), türkischer Fußballspieler
 
 Engin Öztürk (* 1973), deutsch-türkischer Musiker
 Erdal Öztürk (* 1996), deutschtürkischer Fußballspieler
 Erdal Öztürk (General), türkischer Generalleutnant und Leiter der Abteilung für Militärinterventionen des Generalstabs
 Fatih Öztürk (* 1986), türkischer Fußballspieler
 Feridun Öztürk (* 1945), türkischer Fußballspieler
 Gökan Öztürk, manchmal auch Gökhan Öztürk (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Gökhan Öztürk (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Gökhun Öztürk (* 1985), türkischer Eishockeyspieler
 Halis Öztürk (1889–1977), kurdischer Stammesführer und türkischer Politiker
 İbrahim Öztürk (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Kubilay Öztürk (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Kübra Öztürk Örenli (* 1991), türkische Schachspielerin
 Kurtulus Öztürk (* 1980), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Mehmet Gürkan Öztürk (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Merih Öztürk (* 1999), türkische Schauspielerin
 Mertan Öztürk (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Mürvet Öztürk (* 1972), deutsche Landespolitikerin (Hessen) (B90/Grüne)

 Orhun Öztürk (* 1992), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Ozan Öztürk (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Özhan Öztürk (* 1968), türkischer Lexikograf sowie Autor
 Patrick Öztürk (* 1986), deutscher Politiker (SPD)
 Ramazan Öztürk (* 1992), türkischer Badmintonspieler

 Sebahattin Öztürk (* 1969), türkischer Ringer
 Selçuk Öztürk (* 1972), niederländischer Politiker
 Selen Öztürk (* 1980), türkische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Sezer Öztürk (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Sinem Öztürk (* 1985), türkische Schauspielerin
 Sonnele Öztürk (* 1998), deutsche Schwimmsportlerin
 Tanju Öztürk (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Teoman Öztürk (* 1967), deutsch-türkischer Basketballspieler
 Yaşar Nuri Öztürk (1951–2016), türkischer Jurist, Religionsphilosoph und Autor
 Yunus Öztürk (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Yusuf Öztürk (* 1973), türkischer Boxer

Kunstfigur 
 die fiktive Familien Öztürk in dem Film und der Serie Türkisch für Anfänger und in dem Film Kebab extra scharf!
 die fiktiven Figuren Marian und Deniz Öztürk in der Soap Alles was zählt

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname